Visk steht für:
 Visk, dänischer Name der Gemeinde Wisch im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Visk, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde Vyškovce nad Ipľom in der Slowakei
 Visk, ungarischer Name der Kleinstadt Wyschkowo in der Karpaten-Ukraine